De 50 meter kleinkaliber geweer liggend voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Sergej Martynov uit Wit-Rusland, die zijn titel in Rio de Janeiro niet verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatieronde en een finale. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een geweer op vijftig meter afstand van het doelwit. Er werd in liggende positie geschoten. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin tien extra schoten werden gelost. Deze schoten hadden een maximumscore van 10,9. Het totale puntenaantal van de zeventig schoten werd gebruikt om de eindstand op te maken. De Duitser Henri Junghänel won het goud met een puntentotaal in de finale van 209,5, een olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 50 liggend